Alois Swatosch – pugile austriaco
 Ferdinand Swatosch – allenatore di calcio e calciatore austriaco, attaccante
 Jakob Swatosch – calciatore austriaco, centrocampista